Segregace (z lat. sé-gregó, od grex, gregis, stádo) znamená původně oddělení, vyloučení ze stáda; v současném užití má více různých významů:

obecný význam
 slovo znamená obecně oddělování, odlučování, vylučování – (slovo podobného významu viz separace)

společenské významy
 Politická segregace – politické a právní oddělování určitých skupin lidí, vylučování z veřejného života podle různých kritérií, např.:
 Náboženská segregace – případ politické segregace, např. oddělování lidí různého náboženského vyznání od sebe navzájem
 Genderová segregace – rozdělování lidí na základě jejich genderu, genderové identity a genderových stereotypů, které nutně nevychází jen z biologických daností, ale například též z kulturních faktorů.
 Sociální segregace – rozdělování lidí podle jejich sociálního postavení ve společnosti
 Rasová segregace – zvláštní případ politické segregace je omezování fyzického kontaktu nebo osobního soužití mezi příslušníky různých ras

v hornictví
 třídění rudy podle její kusovosti při sypání horniny

v metalurgii a fyzikální chemii
 Segregace (tuhnutí) – pojem z oboru fyzikální chemie respektive pojem z oblasti tuhnutí látek v metalurgii

v dopravě
 Segregace dopravy – oddělování místa na pozemních komunikacích (nejčastěji ve formě zvláštního dopravního pruhu či pásu) pro vybrané druhy dopravy – např. pro hromadnou veřejnou dopravu

v biologii
 Segregace (genetika) – náhodný rozestup chromozomů do pohlavních buněk

ve školství
 Segregace ve vzdělávání –
rozdělování studentů do skupin podle věku.

Související články 
 Separace
 Diskriminace
 Divide et impera

Externí odkazy